

Persone
 Abouzar Rahimi
 Atiq Rahimi
 Daniel Rahimi
 Fariba Rahimi
 Hassan Rahimi
 Medalion Rahimi
 Naeem Rahimi
 Youness Rahimi